Alex Paul Gastón Fort Brescia (Lima, 16 de octubre de 1957), es un empresario peruano. Es Copresidente del Grupo Breca, uno de los principales conglomerados empresariales del Perú.

Biografía 
Hijo de Paul Raymund Henry Fort Magot y Rosa Augusta Brescia Cafferata, hermana de los empresarios Pedro Brescia Cafferata y Mario Brescia Cafferata. Estudió primaria en el Colegio Inmaculado Corazón y secundaria en el Markham College. Luego ingresó al Williams College, Massachusetts, en el que hizo un bachiller en Economía. Hizo una Maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Columbia.  

Es director de todas las compañías del Grupo Breca, así como Presidente del Directorio de BBVA Perú y Rímac Seguros. En 2016 asumió como copresidente de su inversora. Adicionalmente, es miembro del Consejo Directivo de APORTA, entidad de impacto social del Grupo Breca.

Árbol genealógico

Referencias 

Nacidos en Lima
Brescia (familia)
Alumnado del Colegio Markham
Alumnado de la Universidad de Columbia
Empresarios de Perú
Banqueros de Perú
Economistas de Perú